Шрифт Оффенбаха () — немецкий шрифт, разработанный Рудольфом Кохом в 1927 году. Название произошло от города Оффенбах-на-Майне, где Кох работал над своими шрифтами. По замыслу Коха, шрифт должен сочетать простоту написания и эстетическую красоту. Наиболее подходящим инструментом для письма этим шрифтом было перо, писать которым лучше всего было под углом 75-80 градусов и линеатурой 2:3:2. Для сравнения: готический курсив в идеале требовал угол наклона пера 70 градусов и линеатуру 2:1:2. Тем не менее шрифт Оффенбаха не был принят в школах, так как широкое хождение имел более простой шрифт Зюттерлина. В 1950-е годы шрифт был переработан Мартином Хермерсдорфом, учеником Коха, которому удалось внедрить его в баварские школы.

Пример текста

Литература 
 Harald Süß: Deutsche Schreibschrift. Lesen und Schreiben lernen. Droemer Knaur, 2002, ISBN 3426667533

Ссылки 

 Deutsche Kurrentschrift-Freunde
 Eine Kalligrafie in Offenbacher Schrift
 Sütterlin Lernprogramm der Universität des Saarlandes und der Universität Potsdam
 Das Koch-Memorial

Оффенбах
Шрифты
Каллиграфия